Nereus (mythologie) - god uit de Griekse mythologie
ASR Nereus - Amsterdamse studenten-roeivereniging
Botenhuis Nereus - verenigingsgebouw van ASR Nereus in Amsterdam
Nereus Carpit Noctem - een roeiwedstrijd in Amsterdam
Nereus van Rome - christelijke heilige
Nereus (duikboot) - onbemande duikboot die afdaalde in de Marianentrog
Nereus (zwemvereniging), Nederlandse zwemvereniging